Silas Weir Mitchell peut désigner :
 Silas Weir Mitchell (1829-1914), un médecin et écrivain américain ;
 Silas Weir Mitchell (né en 1969), un acteur américain, qui a joué principalement dans des séries télévisées.